Kurzgesagt ( , germană pentru "Pe scurt") este un studio de animație și design fondat de Philipp Dettmer. Canalul de YouTube al studioului se concentrează pe conținut educativ animat minimalist, utilizând stilul de design plat.  Se discută subiecte științifice, tehnologice, politice, filosofice și psihologice.  Povestite de Steve Taylor, videoclipurile de pe canal au de obicei o durată de 4–16 minute, multe dintre ele fiind disponibile în limba germană prin intermediul canalului Dinge Erklärt - Kurzgesagt.

În afară de canalul lor german, au început să creeze videoclipuri pentru canalul lor spaniol En Pocas Palabras - Kurzgesagt la sfârșitul anului 2019.  În timp ce canalul lor în limba engleză se finanțează în mare parte cu donații de la telespectatori și sponsorizări individuale, canalul german este susținut financiar de Funk, prezența online a difuzării publice germane, iar canalul spaniol este sponsorizat de Wix,  pe lângă o subvenție de la Fundația Bill și Melinda Gates.

Cu peste 14 milioane de abonați,  canalul englez al studioului a fost clasat pe locul 428 (noxinfluencer.com) sau 430 (socialblade.com), cel mai abonat din 6 februarie 2021.  

Numele canalului derivă din limba germană kurz-gesagt (  ),  care, atunci când este luat la propriu, se traduce prin „pe scurt ”. Echivalentul în română al acestei expresii s-ar traduce prin „în câteva cuvinte” sau „pe scurt”, acesta din urmă fiind folosit ca subtitlu în limba engleză pentru numele canalului.

Istorie 

Canalul YouTube Kurzgesagt a fost creat pe 9 iulie 2013, la scurt timp după ce fondatorul, Philipp Dettmer, a absolvit Universitatea de Științe Aplicate din München.  Primul videoclip, care a explicat evoluția, a fost publicat două zile mai târziu. Videoclipurile au fost mai populare decât se așteptau și, în șase ani, canalul a trecut de la un proiect la care a lucrat în timpul liber al Dettmer-ului la un studio de design cu peste patruzeci de angajați. 

În anii anteriori, Kurzgesagt a adunat unele critici pentru standardele sale de cercetare și lipsa de revizuire din partea experților înainte de publicare.  Totuși, din 2019, Kurzgesagt a fost considerat de încredere în general.   Studioul a primit chiar comisioane și subvenții de la o serie de instituții independente stabilite.

În 2015, Kurzgesagt a fost însărcinat să creeze un videoclip despre sfârșitul bolii de către Fundația Bill și Melinda Gates .  Kurzgesagt a făcut comisioane pentru fundație în urma acestui lucru, inclusiv pe videoclipuri despre mortalitatea maternă.  De mai multe ori, Kurzgesagt a colaborat și cu Lumea noastră în date . Videoclipurile pe care canalul le-a creat în colaborare cu Lumea noastră în date includ unul despre motivatorii egoisti pentru altruism, altul despre pandemia COVID-19 și două despre schimbările climatice.

Acest videoclip despre pandemia COVID-19, lansat în martie 2020, a fost postat pe toate cele trei canale ale acestora și a împărtășit modul în care corpul uman răspunde la COVID-19 și cât de eficiente sunt măsurile în evitarea SARS-CoV-2.  Videoclipul lui Kurzgesagt a fost lansat devreme în pandemia COVID-19 și a furnizat informații accesibile, clare și de încredere despre virus și măsurile preventive necesare. Versiunea în limba engleză are peste 29 de milioane de vizualizări, fiind cel mai vizionat videoclip de pe canal.  Versiunea germană a fost vizualizată de aproximativ un milion de ori, iar versiunea spaniolă are 285 de mii de vizualizări.

În afara granturilor de la clienți, Kurzgesagt, cel puțin sucursala germană, a fost susținută financiar în principal de rețeaua Funk de ARD și ZDF din 28 septembrie 2017.    În plus, sucursala spaniolă a Kurzgesagt este sponsorizată de Wix, dar sucursala engleză a studioului este susținută exclusiv de reclame prin YouTube, donații de la spectatori, precum și subvenții și sponsorizări individuale.  

Kurzgesagt a primit mai multe premii. În 2019, Kurzgesagt a devenit primul canal german care a depășit 10 milioane de abonați pe YouTube.  În decembrie 2020, YouTuber-ul, Marques Brownlee, a onorat Kurzgesagt, cu premiul său „Streamys Creator Honor” în cadrul celor 10 premii Streamy .

Controversă 
În timp ce Kurzgesagt este considerat, în general, destul de fiabil, nu a fost lipsit de partea sa de critici, în special în ceea ce privește conținutul anterior al studioului. În 2016, Societatea de Biblioteci de Artă din America de Nord a criticat lipsa ocazională a studiului de surse credibile și consultarea profesională și utilizarea limbajului emoțional, subiectiv.  Cea mai notabilă critică a lui Kurzgesagt a vizat un videoclip pe care l-au lansat în 2015. Acest videoclip, intitulat „Dependență”, a rezumat în mod înșelător concluziile experimentelor controversate Rat Park. O colaborare între Kurzgesagt și jurnalistul Johann Hari, a ajuns să fie una dintre cele mai populare de pe canalul lor la acea vreme, în ciuda faptului că a fost, de asemenea, unul dintre cele mai criticate Kurzgesagt. 

În 2019, pauza de cafea YouTuber a criticat acest videoclip pentru furnizarea de informații greșite din cauza simplificării excesive a subiectului. Coffee Break a făcut o paralelă între „Dependență” și Tari Talk-ul lui Hari „Tot ce crezi că știi despre dependență este greșit”, numindu-l pe primul „o adaptare” a acestuia din urmă. Discuția TED a lui Hari a suferit de inexactități din cauza încercării de a comprima unele dintre punctele majore ale cărții lui Hari Chasing the Scream în mai puțin de 15 minute. Ambele videoclipuri reprezintă slab cartea, parând să susțină teza că dependența are o origine pur psihologică, pe care Hari a clarificat-o ulterior că este inexactă și polarizantă. Coffee Break a continuat apoi să-l acuze pe Kurzgesagt că niciodată nu a citit cartea lui Hari și a afirmat că nu se poate avea încredere în grup pentru a furniza informații corecte și imparțiale. 

La 3 martie 2019, Kurzgesagt a șters „Addiction”, recunoscând într-un videoclip însoțitor că „s-a bazat pe o singură sursă care a adunat multe critici de-a lungul anilor”.  Dettmer a răspuns mai multor acuzații de Coffee Break mai târziu în luna respectivă. El a respins că nu a citit niciodată cartea lui Hari, explicând că acesta a fost motivul pentru care a decis să facă videoclipul. Dettmer a explicat, de asemenea, că asemănările dintre „Dependență” și TED Talk ale lui Hari s-au datorat faptului că Hari „a scris cea mai mare parte a scenariului”.  Kurzgesagt a afirmat că standardele pe care le consideră a fi îmbunătățite încă din anii anteriori ai studioului și că videoclipurile lor mai noi sunt întotdeauna verificate de către experți și publicate cu o listă de surse. În aprilie 2019, Coffee Break și-a cerut scuze public și Dettmer pentru afirmațiile mai acuzatoare și defăimătoare pe care le-a făcut cu privire la integritatea lui Kurzgesagt, explicând că videoclipul său era un mod „toxic” de a rezolva problema.

Canale 
Kurzgesagt este un studio de animați care provine din Germania,dar care a canale de Youtube în trei limbi, spaniolă, engleză și germană. Cel în limba engleză fiind cel mai popular cu 14,8 milioane de abonați în 11 mai 2021.

Notă:Descrierea este tradusă din limba canalului în română

Referințe 
Pages with unreviewed translations
Studiouri de animație